Infinite kan syfta på:

 Infinite (musikalbum av Deep Purple) –  Deep Purples tjugonde studioalbum, utgivet 2017
 Infinite (musikalbum av Eminem) –  Eminems första självständiga album från 1996
 Infinite (musikalbum av Stratovarius) – det åttonde albumet av den finska power metal-gruppen Stratovarius, utgivet 2000
 Infinite (musikgrupp) – ett sydkoreanskt pojkband bildat 2010